За бортом:
 За бортом — американская комедия 1987 года.
 За бортом — американская комедия 2018 года, ремейк фильма 1987 года.